Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2008 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Novak Đoković je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno, kdaj so izpadli.
{|
|
 Roger Federer (polfinale)
 Rafael Nadal (polfinale)
 Novak Đoković (prvak)
 Nikolaj Davidenko  (četrti krog) 
 David Ferrer (četrtfinale)
 Andy Roddick (tretji krog)
 Fernando González (tretji krog)
 Richard Gasquet (četrti krog)
 Andy Murray (prvi krog)
 David Nalbandian (tretji krog)
 Tommy Robredo (drugi krog)
 James Blake (četrtfinale)
 Tomáš Berdych (četrti krog)
 Mihail Južni (četrtfinale)
 Marcos Baghdatis (tretji krog) Carlos Moyà (prvi krog)
|
<ol start="17">
 Ivan Ljubičić ''(prvi krog)
 Juan Ignacio Chela ''(prvi krog)
 Lleyton Hewitt ''(četrti krog)
 Ivo Karlović  ''(tretji krog)
 Juan Mónaco  ''(tretji krog)
 Juan Carlos Ferrero ''(četrti krog)
 Paul-Henri Mathieu ''(četrti krog)
 Jarkko Nieminen ''(četrtfinale)
 Fernando Verdasco ''(drugi krog)
 Stanislas Wawrinka ''(drugi krog)
 Nicolás Almagro ''(prvi krog)
 Gilles Simon  (tretji krog)
 Philipp Kohlschreiber (četrti krog)
 Radek Štěpánek (prvi krog) 
 Igor Andrejev  (tretji krog) 
 Dimitrij Tursunov (drugi krog)
|}

Rezultati 
Legenda
 Q = Kvalifikant
 WC = S povabilom (Wild card)
 LL = Srečni poraženec
 r = predaja

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
2008